Ардон Яшари (; род. 30 июля 2002) — швейцарский футболист, полузащитник «Люцерна» и сборной Швейцарии.

Клубная карьера 
31 июля 2020 года Яшари дебютировал за «Люцерн» в швейцарской Суперлиге в матче с «Цюрихом». Игра завершилась победой его команды со счётом 2:1.

Карьера в сборной 
27 сентября 2022 года Яшари дебютировал за сборную Швейцарии в матче Лиги наций против Чехии, заменив Ремо Фройлера в добавленное время. В ноябре того же года включён в состав сборной Швейцарии на чемпионат мира по футболу в Катаре.

Личная жизнь 
Яшари родился в Швейцарии, но имеет албанское происхождение.

Примечания 

Игроки ФК «Люцерн»
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки сборной Швейцарии по футболу (до 21 года)
Футболисты Швейцарии
Родившиеся в 2002 году